Ординация:

 рукоположение в священники;
 польско-литовская форма майората
 в геоботанике: упорядочение видов или сообществ вдоль некоторых осей, определяющих варьирование растительности